Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1986 was de 11e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. 10 landen namen deel aan dit toernooi dat van 16 tot en met 31 augustus in Trinidad en Tobago werd gespeeld. Canada werd voor de eerste keer winnaar, Verenigde Staten werd tweede. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1987. De 2 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Canada en de Verenigde Staten.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in Trinidad en Tobago
Voetbal in 1986
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Trinidad en Tobago